Denumirea de Dobrotița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Dobrotița, un sat în comuna Sitovo, regiunea Silistra;
 Dobrotița, un sat în comuna Antonovo, regiunea Tărgoviște.